ТХС — многозначная аббревиатура:
 ТХС — термически и химически стойкое стекло
 ТХС — трихлорсилан
 ТХС — тетрахлорсилан
 ТХС — территориально-хозяйственная система
 ТХС — транспортно-холодильное судно

См. также 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей